Rückenmarksnarkose steht umgangssprachlich für:

 Rückenmarksnahe Anästhesie, siehe Regionalanästhesie#Rückenmarksnahe Regionalanästhesieverfahren
 Periduralanästhesie
 Spinalanästhesie